Plusieurs séismes majeurs ont eu lieu en Italie en 2016 :
 le séisme d'août 2016 ;
 le séisme d'octobre 2016.

2016
Italie